Guerra de titanes puede designar:

 Guerra de titanes (evento de lucha libre), evento de lucha libre de la compañía mexicana llamada Asistencia Asesoría y Administración.
 Guerra de titanes (lucha libre profesional)''', Compañía de Lucha libre Chilena.